New Religion – singolo dei Duran Duran del 1982
 New Religion – album dei Primal Fear del 2007
 New Religion – EP di William Bottin del 2010
 New Religion – album dei Crazy Lixx del 2010
 New Religion – singolo di Anton Ewald del 2021